Huihe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huihe (socken i Kina, Anhui), 
 Huihe (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar